Голопалые гекконы () — род гекконов из семейства Phyllodactylidae. Насчитывает 5 видов. Эндемики Бразилии, встречаются только в этой стране.

Это небольшие гекконы с длиной тела 3—5 см и длиной хвоста 3—7 см. Окраска кожи тёмного или коричневато цвета с небольшими светлыми пятнами. У этих гекконов тонкие, искривлённые и сжатые с боков пальцы с острыми крючкообразными когтями. Прикрепляющиеся пластины на лапах отсутствуют.

Живут в лесополосе вдоль Атлантического побережья, также в засушливых местах. Обитают в термитниках, под корой, брёвнами, в трещинах горных пород или под камнями. Активны ночью. Очень хорошо бегают. Питаются насекомыми и мелкими членистоногими.

Это яйцекладущие ящерицы. Самка откладывает по 1 яйцу.

Классификация 
На июнь 2019 года в род включают 5 видов:

Примечания

Литература 
 Johann B. de Spix: Animalia nova sive Species novae lacertarum quas in itinere per Brasiliam annis MDCCCXVII – MDCCCXX jussu et auspiciis Maximiliani Josephi I. Bavariae Regis suscepto. T. O. Weigel, Leipzig 1825, (Erstbeschreibung: S. 17, Abbildung: Tafel 18).

Phyllodactylidae